«Only Teardrops» () — песня датской певицы Эммили де Форест, с которой она представила Данию и победила на конкурсе песни «Евровидение 2013» в Мальмё, Швеция.

Композиция стала победной на фестивале «Dansk Melodi Grand Prix 2013», что позволило её исполнительнице, Эммили де Форест, представить свою страну на международном конкурсе песни «Евровидение 2013», прошедшем в Мальмё, Швеция и выиграть конкурс.

Список песен с сингла

Позиции в чартах

Хронология релиза

Обвинение в плагиате 
По сообщению нидерландского издания «De Telegraaf» песня «Only Teardrops» Эммили де Форест является очень похожей на песню «I Surrender», которая была записана в 2002 году ныне несуществующей голландской группой K-Otic. Однако, как заявили бывшие участники K-Otic: у композиций есть некоторое сходство, но его вряд ли можно назвать плагиатом.

См. также 
 Дания на конкурсе песни Евровидение 2013

Ссылки 
 Текст Only teardrops на русском языке — подстрочный перевод текста песни.
 Профиль Klapa s Mora на официальном сайте Евровидение
 
 Информация о певице и песне

Примечания 

Синглы Sony Music Entertainment
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Песни Дании на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2013»
Песни — победители «Евровидения»